Aida Soltani – cestista tunisina
 Hocine Soltani – pugile algerino
 Karim Soltani – calciatore algerino
 Mohammad Soltani Mehr – calciatore iraniano